Katete – città dello Zambia, parte della Provincia Orientale
 Katete – ward dello Zambia, parte della Provincia di Luapula
 Katete – circoscrizione rurale della Tanzania